

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Dziewięcierz – wieś w woj. podkarpackim, w pow. lubaczowskim, w gminie Horyniec-Zdrój
 Dziewięcierz – osada w woj. podkarpackim, w pow. lubaczowskim, w gminie Horyniec-Zdrój

Inne 
 Dziewięcierz – wieś na Ukrainie, w rejonie żółkiewskim, obwodu lwowskiego